Воло́шка (Воло́жка) — река в Архангельской области, правый приток Онеги. Протекает по территории Каргопольского и Коношского районов.

Характеристика 

Длина — 260 км. Площадь водосборного бассейна — 7100 км². Питание реки снеговое и дождевое. Расход воды — 71,7 м³/сек. Ледостав с середины ноября по конец апреля. Пороги.

Притоки 
Левые:
 Югондыш, Соника, Лейбуша, Комжа, Вадьица, Вадья-Вадьинская
Правые:
 Малая Порма, Большая Порма, Большая Шуя, Нименьга, Вандыш, Вохтомица, Коноша, Долгая, Синцибина, Осиновка, Нива

Населённые пункты 
В верховьях реки находятся климовские деревни Вольская, Кеменцево, Малое Заволжье, Большое Заволжье, а также посёлок Волошка.

Этимология 
Название реки относится к числу многочисленных специфических «волоковых» имён, указывающих на места, где когда-то существовали волоки.

Примечания 

Притоки Онеги
Реки Каргопольского района
Реки Коношского района